Dinamite, artefato explosivo
 Dinamite (1929), filme norte-americano de 1929
 Dinamite (Marvel Comics), personagem fictícia
 Roberto Dinamite, político e ex-futebolista brasileiro
 Dinamite pangaláctica, bebida fictícia citada no livro O Guia do Mochileiro das Galáxias
 Dinamite e Pastel, filme mudo de curta-metragem norte-americano de 1914
 Dinamite, o Bionicão, desenho animado norte-americano
 Dinamite & Raio-Laser, webcomic humorística brasileira

Desambiguação